Окса́на Серге́евна Аки́ньшина (род. 19 апреля 1987, Ленинград, СССР) — российская киноактриса.

Биография 

Родилась в Ленинграде в семье автослесаря и бухгалтера. Занималась в модельном агентстве, руководитель которого обязала всех девушек прийти на пробы к режиссёру Сергею Бодрову-младшему. Пришла на пробы без энтузиазма, но прошла отбор и впервые появилась на экране в драме Бодрова «Сёстры» в 13 лет. За этот фильм на кинофестивале 2001 года в Сочи, в конкурсе «Дебют», Оксана и Катя Горина получили награду «За лучший актёрский дуэт».

Международную известность приобрела после работы в фильме «Лиля навсегда» шведского режиссёра Лукаса Мудиссона. В 2003 году снялась в нидерландском фильме «Юг», где играла молодую девушку, мать-одиночку, нелегально приехавшую в Нидерланды. В фильме говорит на голландском языке. В 2004 году была утверждена на роль Эсфири Литвиновой в фильме «Статский советник», но не явилась на первый день съёмок, и вместо неё была поставлена актриса Эмилия Спивак. В этом же году сыграла эпизодическую роль Ирины Неской в фильме «Превосходство Борна».

В фильме «Волкодав из рода Серых Псов» 2006 года Акиньшина играет кнесинку Елень, одну из главных ролей. В 2008 году сыграла главную женскую роль в мюзикле «Стиляги» Валерия Тодоровского.

В 2011 году сыграла главную женскую роль студентки Татьяны, подруги Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». В 2012 году снялась в главной роли в фильме «8 первых свиданий», а в 2015 году — в его продолжении, фильме «8 новых свиданий».

Училась на искусствоведа, по собственным словам — «во многом из желания подражать Серёже Бодрову: он был искусствовед, и я подсознательно хотела быть как он».

Личная жизнь 
До пятнадцати лет встречалась с актёром Алексеем Чадовым, после чего жила с Сергеем Шнуровым. В 2008 году познакомилась со своим первым мужем — Дмитрием Викторовичем Литвиновым (род. 6 ноября 1976), генеральным директором пиар-компании «Планета Информ». 2 июня 2009 года у них родился сын Филипп.

Встречалась с актёром и певцом Алексеем Воробьёвым, расстались в начале мая 2011 года.

С 2012 года была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани, у супругов двое детей: сын Константин (род. 15.01.2013) и дочь Эмми (род. 25.01.2017). 18 августа 2018 года объявила о разводе, однако впоследствии супруги остались вместе.

Взгляды 
Акиньшина высказывалась в интервью о своих антифеминистических взглядах, говоря о том, что феминизм является «уделом некрасивых женщин», а патриархат она трактует как «заданный самой природой».

Фильмография

Награды 
 Приз на фестивале «Кинотавр» за «Лучший актёрский дуэт» (2001)
 Приз на фестивале «Созвездие» в номинации «Дебют» (2001)
 Приз на Всероссийском фестивале визуальных искусств за «Лучшую женскую роль» (2001)
 Приз на тринадцатом Международном кинофестивале в Стокгольме (2002) — номинация «Лучшая женская роль»
 Кинопремия Шведской киноакадемии «Золотой Жук» — номинация «Главная женская роль»
 Приз зрительских симпатий в конкурсе «Лучшая актриса Швеции» (2002)
 Приз на третьем фестивале Европейского кино в Штутгарте — «Лучшей молодой перспективной актрисе» (2003)

Примечания

Ссылки 

 
 Оксана Акиньшина на сайте ВокругТВ
 Страничка актрисы на сайте, посвящённом фильму «Сестры» 
 Интервью Дмитрия Быкова с Оксаной Акиньшиной, 2007 год
 Интервью Дм. Быкова с Оксаной Акиньшиной, лето 2008 года

Дети-актёры России
Лауреаты премии «Золотой жук»
Призёры «Кинотавра»